Vioolconcert nr. 2 (Aulin), een compositie van de Zweedse componist Tor Aulin
 Vioolconcert nr. 2 (Bartók), een compositie van de Hongaarse componist Béla Bartók
 Vioolconcert nr. 2 (Merikanto), een compositie van de Finse componist Aarre Merikanto
 Vioolconcert nr. 2 (Penderecki), een compositie van de Poolse componist Krzysztof Pendereck
 Vioolconcert nr. 2 (Sinding), een compositie van de Noorse componist Christian Sinding
 Vioolconcert nr. 2 (Sjostakovitsj), een compositie van de Russische componist Dmitri Sjostakovitsj